Hundstrup (plaats), plaats in Denemarken
 Hundstrup (parochie), parochie in Denemarken